Grenke Chess Classic - елітний шаховий турнір, який проводиться щорічно в німецькому місті Баден-Баден. Його спонсором є компанія спонсор GRENKE Leasing.

Передісторія турнірів у Баден-Бадені 
Починаючи з 2-ї половини XIX століття за підтримки міської влади в місті проводились міжнародні шахові турніри.

 Переможці
 Баден-Баден 1870 — Адольф Андерсен — 11 з 16
 Баден-Баден 1925 — Олександр Алехін — 16 з 20
 Баден-Баден 1981 — Ентоні Майлс і Золтан Ріблі — 9½ з 13

Переможці
{| class="sortable wikitable"
! № з/п !! Рік !! Переможець
|-
| style="text-align:center;"|1||2013|| Вішванатан Ананд
|-
| style="text-align:center;"|2||2014|| Аркадій Найдіч
|-
| style="text-align:center;"|3||2015|| Магнус Карлсен
|-
| style="text-align:center;"|–||2016|| style="text-align:center;"|Турнір не проводився
|-
| style="text-align:center;"|4||2017|| Левон Аронян
|-
| style="text-align:center;"|5||2018|| Фабіано Каруана
|-
| style="text-align:center;"|6||2019|| Магнус Карлсен
|}

2013 
У першому турнірі взяли участь шестеро гравців. Переможцем став Вішванатан Ананд, який випередив Фабіано Каруану. Вони набрали відповідно 6,5 і 6 очок з 10.

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 1-й GRENKE Chess Classic, 7–17 лютого 2013, Баден-Баден, Кат. XIX (2714)
! !! Гравець !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! Загалом !! Перемог !! Перформенс
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2780 || * * || ½ ½ || ½ ½ || ½ ½ || 1 1 || ½ 1 ||6½|| || 2811
|-
| 2 || align=left| || 2757 || ½ ½ || * * || 1 ½ || ½ 0 || 1 1 || ½ ½ ||6|| || 2778
|-
| 3 || align=left| || 2640 || ½ ½ || 0 ½ || * * || ½ ½ || 0 1 || ½ 1 ||5|| 2 || 2729
|-
| 4 || align=left| || 2725 || ½ ½ || ½ 1 || ½ ½ || * * || 0 ½ || ½ ½ ||5|| 1 || 2712
|-
| 5 || align=left| || 2716 || 0 0 || 0 0 || 1 0 || 1 ½ || * * || ½ 1 ||4|| || 2642
|-
| 6 || align=left| || 2667 || ½ 0 || ½ ½ || ½ 0 || ½ ½ || ½ 0 || * * ||3½|| || 2614
|}

 2014 
Турнір 2014 року виграв німецький шахіст з найвищим рейтингом Аркадій Найдич, який випередив Давида Барамідзе. Це був не супертурнір, а чисто національне змагання: всі вісім учасників з Німеччини грали в одне коло і визначали двох учасників турніру 2015 року.

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 2-й GRENKE Chess Classic, 6–12 вересня 2014, Баден-Баден, Кат. XV (2609)
! !! Гравець !! Клуб !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! Загалом !! Перемог !!  !!  !! Перформенс
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2865 ||* ||0 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||4½|| 3 || || 2835
|-
| 2 || align=left| || 2706 ||1 ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||4½|| 2 || || 2858
|-
| 3 || align=left| || 2738 ||0 ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||4|| || 2 || 2802
|-
| 4 || align=left| || 2811 ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||½ ||½ ||½ ||4|| || 1 || 2791
|-
| 5 || align=left| || 2777 ||½ ||½ ||½ ||0 ||* ||½ ||1 ||½ ||3½|| || 1 || 2746
|-
| 6 || align=left| || 2711 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||3½|| || 0 || 2755
|-
| 7 || align=left| || 2797 ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||* ||1 ||2½|| || || 2641
|-
| 8 || align=left| || 2594 ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||* ||'''1½|| || || 2544
|}

Рейтинги ФІДЕ наведено станом на листопад 2015 року.

2017 
Турнір 2017 року пройшов з 15 по 22 квітня в Карлсруе і Баден-Бадені.

2018

2019

Примітки

Посилання 

Official website of Grenke Chess Tournament 

Шахові змагання в Німеччині